Futbolnyj klub Vorskla Poltava (ukrajinsky: Футбольний клуб «Ворскла» Полтава) je ukrajinský fotbalový klub v současné době hrající ukrajinskou Premjer-lihu. Klub byl založen v roce 1955 a sídlí v Poltavě. Vorskla patří mezi pět ukrajinských týmů, které kdy vyhrály Ukrajinský pohár.

Své domácí zápasy odehrává klub na stadionu Vorskla s kapacitou 24 795 diváků.

Historické názvy 

Zdroj: 

 1955 – FK Kolchoznik Poltava (Futbolnyj klub Kolchoznik Poltava)
 1965 – FK Kolos Poltava (Futbolnyj klub Kolos Poltava)
 1968 – FK Selstroj Poltava (Futbolnyj klub Selstroj Poltava)
 1969 – FK Stroitěl Poltava (Futbolnyj klub Stroitěl Poltava)
 1973 – FK Kolos Poltava (Futbolnyj klub Kolos Poltava)
 1984 – FK Vorskla Poltava (Futbolnyj klub Vorskla Poltava)
 2003 – FK Vorskla-Naftohaz Poltava (Futbolnyj klub Vorskla-Naftohaz Poltava)
 2005 – FK Vorskla Poltava (Futbolnyj klub Vorskla Poltava)

Získané trofeje 

 Ukrajinský pohár ( 1x )
 2008/09

Umístění v jednotlivých sezonách 

Zdroj: 

Legenda: Z - zápasy, V - výhry, R - remízy, P - porážky, VG - vstřelené góly, OG - obdržené góly, +/- - rozdíl skóre, B - body, červené podbarvení - sestup, zelené podbarvení - postup, fialové podbarvení - reorganizace, změna skupiny či soutěže

Účast v evropských pohárech

Vorskla-2 Poltava 

Vorskla-2 Poltava byl rezervní tým poltavské Vorskly. Největšího úspěchu dosáhl klub v sezóně 1998/99, kdy se v Druha liha (3. nejvyšší soutěž) umístil na 5. místě. Rezervní tým zaniká v roce 2005.

Umístění v jednotlivých sezonách 

Zdroj: 

Legenda: Z - zápasy, V - výhry, R - remízy, P - porážky, VG - vstřelené góly, OG - obdržené góly, +/- - rozdíl skóre, B - body, červené podbarvení - sestup, zelené podbarvení - postup, fialové podbarvení - reorganizace, změna skupiny či soutěže

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 

 Oficiální stránky klubu 

Ukrajinské fotbalové kluby
Fotbalové kluby založené v roce 1955
Poltava